Brunn kan syfta på:

 Brunn – ett hål för utvinning av vatten
 Brunn, Värmdö kommun – en tätort i Värmdö kommun
 Brunn, Ulricehamns kommun – en ort i Ulricehamns kommun
 Brunn, Hedesunda – en by i Gävle kommun
 Brunn am Gebirge – en ort och kommun i Österrike
 Brunn, Mecklenburg - en kommun i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Brunn, Oberpfalz – en kommun i Landkreis Regensburg, Bayern, Tyskland
 Brunn (kommunfritt område) – ett område i Bayern, Tyskland
 Potentialbrunn – ett kvantfysikaliskt fenomen

Se även
 Brunnsort